В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Елізабет Смайлі і Катрін Танв'є 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)

 Елізабет Смайлі /  Катрін Танв'є (фінал)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open